Gewerkschaft Wilhelmshall heißen

 Gewerkschaft Wilhelmshall zu Ölsburg, Ölsburg 
 Gewerkschaft Wilhelmshall zu Anderbeck, Sachsen-Anhalt